Кремлёвские курсанты:

 Кремлёвские курсанты — почётное звание курсантов и выпускников военных учебных заведений, являющихся правопреемниками первых Московских пулемётных курсов по подготовке командного состава РККА.
 Кремлёвские курсанты — российский телесериал 2009 года, описывающий историю жизни курсантов Московского высшего военного командного училища.
 Кремлёвские курсанты — электропоезд пригородного сообщения ОАО РЖД.

Примечания